Битва при Борнхёведе:

 Битва при Борнхёведе (798) — битва, состоявшаяся в 798 году во время Саксонских войн 772—804 годов.
 Битва при Борнхёведе (1227) — битва, состоявшееся 22 июля 1227 года между германскими князьями и датчанами.
  — битва, состоявшееся 7 декабря 1813 года между шведским и датскими войсками во время Наполеоновских войн.